Buffalo es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Buffalo (condado de Buffalo, Wisconsin)
 Buffalo (condado de Marquette, Wisconsin)